Camas Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camas Butte (Idaho)	
 Camas Butte (Oregon)